Saros 137 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 25 mei 1389 t/m 28 juni 2633. Deze serie duurt 1244 jaar en 34 dagen, bevat 70 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 17 t/m 86.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus